Callilepis ist der Name 

 einer Pflanzengattung aus der Familie der Korbblütler, siehe Callilepis (Pflanzengattung)
 der Ameisendiebe, einer Tiergattung aus der Familie der Glattbauchspinnen, siehe Ameisendiebe